Een plein in Arnhem, zie Willemsplein (Arnhem)
Een plein in 's-Hertogenbosch, zie Willemsplein ('s-Hertogenbosch)
Een plein in Rotterdam, zie Willemsplein (Rotterdam)
Een plein in Tilburg, zie Willemsplein (Tilburg)